Франтишек Кригель (; 10 апреля 1908, Станиславов (Ивано-Франковск) — 3 декабря 1979, Прага) — чехословацкий политик еврейского происхождения, коммунистический активист, военврач интербригады в испанской гражданской войне, видный деятель Пражской весны. Член ЦК КПЧ, председатель Национального фронта ЧССР. После вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора отказался подписать «Московский протокол». Последнее десятилетие жизни был чехословацким диссидентом, подписал Хартию-77. Известен также как медик.

Студент, медик, коммунист 
Родился в еврейской семье. Отец его был мелким строительным подрядчиком. Родной город Франтишека Кригеля Ивано-Франковск назывался тогда Станиславов и принадлежал Австро-Венгерской империи. В десятилетнем возрасте Франтишек лишился отца. С четырнадцати лет зарабатывал частными уроками.

Распространённый в Польше 1920-х годов антисемитизм вынудил Франтишека Кригеля в 1926 перебраться на учёбу в Чехословакию. Обосновался в Праге, поступил на медицинский факультет Карлова университета. В годы учёбы подрабатывал подмастерьем в сапожной мастерской, статистом в Национальном театре, продавал сосиски и колбасы на стадионах во время футбольных матчей, разгружал железнодорожные вагоны, был подсобником в больнице.

В 1934 Кригель защитил диплом врача. Работал ревматологом в клинике рабочего района Праги Винограды.

Идейно-политически Франтишек Кригель придерживался крайне левого мировоззрения. Ещё в Польше он примыкал к организациям рабочей молодёжи. В 1931, во время Великой депрессии, вступил в Компартию Чехословакии (КПЧ).

Врач на двух войнах 
В 1936 Франтишек Кригель отправился в Испанию — участвовать в гражданской войне на стороне республиканцев. Был начальником медслужбы 11-й республиканской дивизии и 45-й интербригады. Участвовал в боях в качестве военврача. Имел звание майора республиканской армии.

В 1939 гражданская война в Испании завершилась победой франкистов. Франтишек Кригель через Пиренеи отступил во Францию, где был интернирован как лицо без гражданства. Возвращение в оккупированную нацистами Чехословакию было для него невозможно. Кригель принял задание Норвежского Красного Креста и в составе группы из двадцати врачей отправился в Китай.

Во время китайско-японской войны Франтишек Кригель служил в полевом госпитале китайской армии. Вместе с китайскими республиканскими войсками отступил в Бирму, в расположение британских и американских войск. Представители союзного командования отмечали отличную медицинскую подготовку и бесстрашие Кригеля в боях.

В 1941 Кригель явился в советскую миссию и подал заявление с просьбой зачислить в ряды РККА.

После капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны Франтишек Кригель возвратился в Чехословакию.

Активист КПЧ 
Продолжая работать врачом, убеждённый коммунист Франтишек Кригель включился в деятельность КПЧ. Был секретарём Пражского комитета партии, организатором коммунистической Народной милиции. Являлся одним из основных руководителей партийных силовых структур, заместителем Йозефа Павела. Кригель активно участвовал в Февральском перевороте 1948, приведшем КПЧ к монопольной власти и установившем диктатуру Клемента Готвальда.

В новом правительстве Антонина Запотоцкого Франтишек Кригель занял пост заместителя министра здравоохранения. С этого времени у него начались конфликты с партийным руководством. Кригель выступал категорически против подбора кадров по политико-идеологическому принципу, настаивал на приоритете профессиональных качеств, поддерживал беспартийных специалистов.

В начале 1950-х Готвальд начал чистки партийно-государственного аппарата. Под ударом оказались прежде всего евреи и бывшие бойцы интербригад. Кригель был обвинён в «торможении фармацевтического производства», отстранён от должности и вынужден покинуть Прагу. Перебрался в Татры, заведовал сельской больницей. В ходе процесса Сланского против Кригеля начали выдвигаться политические обвинения, однако до преследования дело не дошло. Кригель был снят с заведования и получил место терапевта в виноградской больнице, где начинал практику.

Все обвинения были сняты с Кригеля в 1957, после XX съезда КПСС. В 1960 он отправился на Кубу в качестве советника Фиделя Кастро по организации системы здравоохранения. Занимался военно-медицинской подготовкой кубинских вооружённых сил, организовывал гражданское медицинское обеспечение, особое внимание уделяя гинекологии и родильным палатам. Находился на Кубе во время боёв на Плайя-Хирон и Карибского кризиса. В то же время Кригель имел контакты с кубинскими коммунистами из антикастровской «микрофракции» и выражал понимание их позиции.

В 1963 Франтишек Кригель вернулся в Чехословакию. Первый секретарь ЦК КПЧ Антонин Новотный предложил ему руководящую партийную должность, но Кригель предпочёл оставаться медиком. Работал главврачом в НИИ ревматических заболеваний, затем в пражской больнице.

В 1964 Кригель был избран в Национальное собрание ЧССР. С 1966 кооптирован в ЦК КПЧ. Позиционировался как оппонент неосталинистской политики Новотного (хотя в своё время сам был сталинистом). Призывал усилить депутатский контроль над правительственными учреждениями и критику министров — «даже если она им не нравится». Настаивал на гласности и открытости в государственных учреждениях.

Франтишек Кригель имел несколько высоких наград ЧССР, включая орден 25 февраля 1948 года — за активное участие в означенных событиях.

Деятель Пражской весны 
В начале 1968 Франтишек Кригель решительно поддержал избрание первым секретарём Александра Дубчека и курс Пражской весны. В партийном руководстве Кригель занимал наиболее радикальные реформаторские позиции, пропагандировал идеи еврокоммунизма и демократического социализма. Одновременно во внешней политике он призывал преодолеть зависимость от Москвы и переориентироваться с СССР на Китай. Его высказывания можно было понять как призывы к политическому плюрализму и парламентской демократии (хотя буквально таких терминов он не употреблял):

Мы хотим процветающего справедливого демократического государства, обеспечивающего гражданам равные права и возможности.

В апреле 1968 года Франтишек Кригель стал председателем Национального фронта Чехословакии (НФЧ) — формальной коалиции КПЧ и организаций-сателлитов. Под его руководством формально некоммунистические группы постепенно обретали самостоятельность. НФЧ превращался в потенциальный генератор многопартийности. 23 мая 1968 Кригель участвовал в переговорах о легализации Социал-демократической партии.

Политическое влияние Кригеля резко усилилось введением в состав Президиума ЦК. В то же время Кригель не оставлял медицинской деятельности, продолжал работать главврачом.

Позиция и выступления Франтишека Кригеля снискали ему широкую популярность в чехословацком обществе. Одновременно он сделался ненавистной фигурой для сталинистских ортодоксов, руководителей КПСС и консервативных функционеров КПЧ. Крайне негативно воспринимали Кригеля руководители государств Варшавского договора, прежде всего СССР, ГДР и ПНР. В случае Владислава Гомулки и его сподвижников враждебность к Кригелю усиливалась его национальностью (в том же году в Польше была развёрнута антисемитская кампания).

Во время встречи чехословацкого и советского партийного руководства в Чьерна-над-Тисоу 29 июля — 1 августа 1968 года в адрес Кригеля как звучали антисемитские оскорбления, особенно от первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Шелеста, а Йозефу Смрковскому пришлось заявить протест против коверкания фамилии товарища по Президиуму ЦК КПЧ.

Отказ в Москве 
21 августа 1968 началось вторжение в Чехословакию войск Варшавского договора. Франтишек Кригель вместе с Александром Дубчеком, Олдржихом Черником,  и другими лидерами Пражской весны был арестован агентами StB и КГБ и доставлен в Москву. Руководители КПСС потребовали подписать «Московский протокол», означавший фактическую капитуляцию и полный отказ от курса Пражской весны.

Франтишек Кригель стал единственным из чехословацких руководителей, категорически отказавшимся подписать этот документ. Ни давление советских лидеров (ему даже отказывались выдавать лекарства), ни требования Густава Гусака, ни призывы Людвика Свободы не возымели действия.

Не позволил себя сломать только Франтишек Кригель. «Можете стрелять, можете в Сибирь сослать, но не подпишу», — сказал Брежневу еврейский врач родом из украинского Ивано-Франковска.

Леонид Брежнев откровенно заявил, что в таких обстоятельствах Кригель не может быть отпущен в Чехословакию — дабы чехословаки не получили в его лице национального героя. Сам Кригель был готов к заключению или даже худшему — он лишь попросил соотечественников позаботиться о его жене. Однако Людвик Свобода и Александр Дубчек заявили, что возвращение без Франтишека Кригеля невозможно, поскольку вызовет взрыв протестов в Чехословакии. Этот аргумент был принят, Франтишек Кригель возвратился в Прагу. Перед вылетом в аэропорту его задержали на два часа и вернули к делегации только после настойчивых просьб Дубчека и Свободы.

Поднадзорный диссидент 
Франтишек Кригель стал одним из четырёх депутатов парламента ЧССР, проголосовавших против договора о размещении советских войск в Чехословакии. 30 мая 1969 состоялось заседание ЦК КПЧ, на котором принималось решение об исключении Кригеля из партии. Сам Кригель подтвердил свои прежние позиции:

Я отказался подписать так называемый «Московский протокол» потому, что подпись требовали в то время, когда республика была оккупирована военной силой без консультации с законными органами страны и вопреки желанию нашего народа… Договор подписан не самопишущей ручкой, а силой пушек и пулеметов.

После исключения из КПЧ Франтишек Кригель был лишён депутатского мандата. Ему была запрещена и врачебная практика. Проживал с женой в двухкомнатной квартире на скромную пенсию.

Над Кригелем был установлен постоянный надзор госбезопасности. Была устроена кампания травли: газетные нападки, анонимные угрозы и оскорбления (часто антисемитского характера), нападение на жену в квартире — которому Кригель дал успешный и жёсткий физический отпор, использовав свои спортивные и военные навыки. Травля была инициирована лично Гусаком, но сам же Гусак распорядился её остановить, поскольку не желал восстанавливать в обществе атмосферу тех времён, когда сам был репрессирован.

В отличие от большинства других лидеров Пражской весны, Франтишек Кригель не примирился и не отступил от своей общественной позиции. Он примкнул к диссидентскому движению, одним из первых подписал он Хартию-77. В 1976 Кригель передал в посольство Китая соболезнования в связи со смертью Чжоу Эньлая. Этот акт имел большой политический смысл, поскольку именно Чжоу Эньлай как премьер Госсовета КНР выступил с осуждением вторжения в Чехословакию и призывал чехословацкий народ сопротивляться интервентам.

Имя Франтишека Кригеля было широко известно в мире. Переписку с Кригелем инициировал Андрей Сахаров. Несмотря на полицейский надзор, более двухсот человек явились к нему 10 апреля 1978 — поздравить с 70-летием. В Мадриде еврокоммунистическая Компартия Испании организовала специальную конференцию под председательством Сантьяго Каррильо (приглашённый Кригель не смог приехать, поскольку власти отказали ему в загранпаспорте, однако передал магнитофонную запись своей речи).

Кончина 
Скончался Франтишек Кригель от сердечного приступа в возрасте 71 года. Его тело было немедленно изъято полицией и тайно кремировавно. Власти обоснованно опасались, что траурные мероприятия обернутся антиправительственной демонстрацией.

Урна с прахом Франтишека Кригеля десять лет хранилась у друзей. Церемония захоронения в Мотоле состоялась лишь в декабре 1989, во время Бархатной революции.

Память 
В современной Чехии Франтишек Кригель считается национальным героем (как и предполагал Брежнев). В заслугу ему ставится не столько даже его роль в Пражской весне, сколько отказ подписать «Московский протокол», стойкость и активность в последнее десятилетие. Философ и историк Карел Косик сравнил Франтишека Кригеля с Яном Гусом, эта мысль многими поддержана. Поведение Кригеля в Москве («Гус на Констанцском соборе») рассматривается как спасение национальной чести.

С 1987 ежегодно присуждается правозащитная премия Франтишека Кригеля, финансируемая Фондом Хартии-77. На доме, где жил Кригель в Праге, и на здании больницы, где он работал, установлены мемориальные доски. В 2015 президент Чехии Милош Земан посмертно присвоил Франтишеку Кригелю орден Томаша Гаррига Масарика.

В то же время, большинство депутатов муниципального совета Праги 2 отклонили предложение Земана объявить Франтишека Кригеля почётным гражданином муниципалитета Своё решение представители правой Гражданской демократической партии обосновали тем, что в биографии Кригеля есть не только заслуги 1968 года: кроме этого, он «двадцать лет строил коммунизм, участвовал в февральском перевороте и помог Готвальду установить диктатуру». Особым доводом против почётного гражданства был назван орден, полученный Кригелем за 25 февраля 1948.

В августе 2018 — к 50-летию событий 1968 года — в Чехии издан роман о Франтишеке Кригеле Muž, který stál v cestě — Человек, преградивший путь. Автор — известный кинематографист Иван Фила — работает над биографическим фильмом о Кригеле.

Семья и личность 
Более тридцати лет Франтишек Кригель был женат на Риве Кригловой (урождённая Любецкая). Рива Любецкая, родом из белорусского Несвижа, в юности была активисткой сионистского движения, организовала киббуц в Палестине. Затем вернулась в Европу и вместе с первым мужем Павлом Фридом участвовала в коммунистической группе антинацистского Сопротивления во главе с Юлиусом Фучиком. Была арестована гестапо, заключена в Освенцим, затем в Равенсбрюк.

Павел Фрид погиб в Освенциме. Рива Любецкая дожила до освобождения. После войны вышла замуж за Франтишека Кригеля и до конца жизни мужа оставалась его единомышленницей и соратницей. 92-летняя Рива Криглова скончалась в 2001 (пережив драматичное переосмысление и отрицание идеологии коммунизма).

Люди, знавшие Франтишека Кригеля, отмечали такие черты его характера, как упорство, целеустремлённость, глубокую убеждённость, развитое чувство долга, жёсткость к себе и другим. В то же время он был человеком открытым, доброжелательным, склонным к эмоциональному веселью. Многие удивлялись его работоспособности — уже в пожилом возрасте он проявлял такую энергию, что вызывал зависть у молодых. К материальным благам он был искренне равнодушен, радость жизни находил в трудоголизме, борьбе и риске.

См. также 
 Иван Свитак

Примечания 

Политики Чехословакии
Коммунисты Чехии и Словакии
Члены ЦК КПЧ
Депутаты Национального собрания Чехословакии
Пражская весна
Медики Чехословакии
Военные врачи
Диссиденты Чехословакии
Бойцы интербригад
Участники Японо-китайской войны (1937—1945)
Выпускники Карлова университета
Похороненные на кладбище Мотол